Муратшино — село в Большеглушицком районе Самарской области России, в составе сельского поселения Южное. Расположено на правом берегу реки Каралык, высота центра селения над уровнем моря — 110 м. На 2018 год в Муратшино числится 3 улицы: Набережная, Новостройки и Центральная

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Большеглушицкого района